Cet article récapitule les différentes générations de processeurs Intel allant de Merom à Comet Lake.

Les microprocesseurs Cascade Lake ont été annoncés en .
La série AP comporte des modèles ayant 48 cœurs par socket. Le modèle le plus puissant, le Platinum 9282, propose un nombre record de 56 cœurs par socket. C'est à ce jour la puce la plus puissante produite par Intel, et disposant de la plus grande bande passante de mémoire DDR4.

Merom
Lithographie : 65 nm

Plate-forme Napa Refresh 
Modèles mobiles

Plate-forme Santa Rosa

Modèles mobiles

Nehalem

Lithographie : 45 nm

Bloomfield

Modèles de bureau

Modèles serveurs

Lynnfield

Modèles de bureau

Modèles serveurs

Gainestown (Nehalem EP)

Modèles serveurs

Beckton (Nehalem EX)

Modèles serveur

Clarksfield

Modèles mobiles

Westmere
Lithographie : 32nm

Gulftown (Westmere EP)

Modèles de bureau

Modèles serveur

Clarkdale

Modèles de bureau

Arrandale

Modèles mobiles

Eagleton (Westmere EX)

Modèles serveur

Sandy Bridge (2nd génération) 
Lithographie : 32 nm

Modèles de bureau

Modèles mobiles

Modèles serveur

Ivy Bridge ( génération) 
Lithographie : 22 nm

Modèles de bureau

Modèles mobile

Modèles serveurs

Haswell ( génération) 
Lithographie : 22nm

Modèles de bureau

Modèles mobiles

Modèles serveurs

Broadwell (5e génération)  
Lithographie 14 nm

Modèles de bureau

Modèles mobiles

Modèles serveurs

Sky Lake (6e génération) 
Lithographie : 14 nm

Modèles de bureau

Modèles mobiles

Modèles serveur

Première génération de processeur évolutifs Xeon : Sky Lake SP (Scalable Performance)

Kaby Lake (7e génération) 
Lithographie : 14 nm

Modèles de bureau

Modèles mobiles 
NOTE : Les modèles notés d'une étoile (*) sont des modèles Kaby Lake Refresh

Modèles serveurs

Gemini Lake (+Refresh) 
Lithographie : 14 nm

Modèles mobiles 
Note : les références pourvus d'une * sont des modèles Refresh

Coffee Lake  ( et  (Refresh) génération)  
Lithographie : 14 nm

Modèles de bureau

Modèles mobiles

Modèles serveurs

Whiskey Lake-U (modèles très basse conso, 8e génération)

Modèles mobiles

Amber Lake-Y (modèles ultra basse conso, 8 et 10e génération)

Modèles mobiles

Cascade Lake  
Lithographie : 14nm

Modèles de bureau  : (Cascade Lake-X)

Modèles serveurs : ( génération de CPU évolutifs Xeon) : Cascade Lake SP // Cascade Lake AP

Comet Lake (10e génération)  
Lithographie : 14 nm

Modèles de bureau

Modèles mobiles

Modèles serveurs

Cooper Lake

Modèles serveurs (Xeon Scalable de 3e génération segments 2P et 4P)

Ice Lake  
Lithographie : 10 nm

Modèles mobiles

Modèles serveurs : (Xeon Scalable de 3e génération segments 4P et 8P)

Tiger Lake 
Lithographie : 10 nm SuperFin

Les processeurs Tiger Lake dédiés aux ultraportables font suite à la génération Ice Lake. Toujours gravés en 10nm, ces CPU inaugurent toutefois le procédé SuperFin, qui vise à améliorer l'efficience des transistors. Cette génération introduit également le circuit graphique Intel Xe, dans une version intégrée aux CPU portant le nom d'Intel Iris Xe Graphics (nomenclature G7)

Toutes les références supportent la mémoire vive LPDDR4X-4266 ou LPDD4X-3733, ce qui leur garantit la compatibilité avec la RAM LPDDR5 prévue pour l’année 2021.

Enfin, ces processeurs Tiger Lake supportent nativement le Wi-Fi 6, l'interface Thunderbolt 4 ainsi que le PCIe 4.0 (à 4 lignes) 

*options embarquées disponible

Modèles mobiles

Rocket Lake (11e génération) 
Lithographie : 14 nm

Modèles de bureau

Modèles station de travail

Alder Lake (12e génération)

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des microprocesseurs Intel

Liens externes 
https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark.html

Microprocesseur Intel